Németh Csaba (1946) sportvezető
 Németh Csaba (1951) újságíró, közíró
 Németh Csaba (1959) vegyész
 Németh Csaba (1962) kézilabdázó
 Németh Csaba (1968) vajdasági magyar grafikus
 Németh Csaba (1968) terepfutó, ultrafutó
 Németh Csaba (1978) orgonaművész
 Németh Csaba (?) botanikus
 Németh Csaba (jogász, sporttanár)

Hasonló nevűek
 Némethi Csaba (1949) matematikus